Олександр Лозинський:
 Лозинський Олександр — художник, який ілюстрував друге видання збірки Павла Тичини «Сонячні кларнети», 1920, Київ, «Друкарь»
 Лозинський Олександр Іванович (1947) — український кінооператор.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок